Анколе:
 Анколе — африканское государство, существовавшее в XV—XIX веках на территории современной Уганды.
 Анколе (нколе, баньанколе) — бантусский народ, проживающий на юго-западе Уганды.

См. также 
 Анколе-ватусси — африканская порода коров.